Gruber se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Samuel Gruber
 Hans Jürgen Gruber
 Max von Gruber
 Ulrich Gruber